Mariendorf kan syfta på:

 Mariendorf, Berlin – stadsdel i stadsdelsomårdet Tempelhof-Schöneberg, Berlin, Tyskland.
 Mariendorf, Immenhausen – stadsdel i staden Immenhausen, Landkreis Kassel, Hessen, Tyskland.
 Mariendorf, Mönchgut – plats i Mönchgut, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland.
 Mariendorf, Münster – plats i Münster, Nordrhein-Westfalen, Tyskland.
 Mariendorf (Marianówka) – det tyska namnet för en ort i Powiat Kłodzki, Polen, se Marianówka
 Mariendorf (Marianín) – det tyska namnet för en ort (Lipovec), Tjeckiska republiken, se Marianín